Aisne () er et fransk departement
med ca. 535.000 indbyggere (1999). Hovedbyen er Laon og af øvrige store byer er Saint-Quentin, Vervins,
Soissons og Chateau Thierry. Departementet har navn efter floden Aisne.

Geografi

Beliggenhed 
Departementet ligger i regionen Picardie i Nordfrankrig, hvor departementet
på ca. 10 km grænser op til Belgien. Det ligger ca. 100 km nordøst for Paris.

Landskab 
I syd grænser departementet op til Brie-plateuet, der her når højder på 150 m, og
Marne-flodens løb. Længere mod nord flader det ud, dog med undtagelse af i øst hvor departementet støder op til
Ardennerne, som er et skovdækket område med lave bjerge. I nord støder det mod den belgiske slette.

Hydrografi 
Departementet er gennemskåret fra øst til vest af flere floder. I nord af floden Oise og den lidt mindre Serre, midt i floden Aisne igennem departementet og i syd er det floden Marne og Canal d'Ourq, der løber igennem.

Klima 
Klimaet er oceanisk: lunt og vådt mere eller mindre året rundt, selv om der om vinteren
kommer sne.

Demografi

Politik

Partisammensætning 
Departementet er opdelt i 21 cantoner, der ved de seneste cantonalvalg blev til et departementsråd med et socialistisk
flertal.

Økonomi

Erhverv 
Departementet er mest kendt for dets 2 produkter, der er mærket med AOC dels Champagneen som, der produceres 24 mio flasker af om året og for produktionen af osten Maroilles

Transport

Vejtrafik 
Departementet er gennemskåret af motorvejen A26.

Kultur

Historie 
Departementet blev hårdt ramt under 1. verdenskrig idet meget af krigen udspillede sig i området.

Eksterne henvisninger

Kilder 

Departementer i Frankrig